Nuussuaq může označovat několik místopisných oblastí v Grónsku:
 Nuussuaq – poloostrov v Grónsku v kraji Avannaata
 Nuussuaq (osada) – osada v Grónsku v kraji Avannaata
 Nuussuaq (oblast Upernavik) – poloostrov v Grónsku v kraji Avannaata
 Nuussuaq (čtvrť) – čtvrť v Nuuku
 Nuussuaq (hora) – hora v Grónsku v kraji Kujalleq